Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 2013/2014.

Samenvatting seizoen

Spelers

Transfers

Zomer

Winter

1 = contract verlopen
2 = contract verbroken
3 = begin huurcontract
4 = einde huurcontract

Technische staf

Wedstrijden

Voorbereiding - Oefenwedstrijden 

Opstelling Lierse 1 helft: Goris - Farag - Swinkels - Saidi - Traore (jeugdacademie Mali) - El Mouden (jeudgacademie Mali) - Diamonde (jeugdacademi Mali) - Lindbergh (tester) - Vercauteren - Wanderson - Hazurov
Opstelling Lierse 2 helft: Goris - Abou - Frans - Lambot - Magby (tester) - Wils - Hairemans  - Bourabia - Losada - Menga - Doumba

Opstelling Lierse 1 helft: Sels - Farag - Etim (tester) - Saidi - Magdy (tester) - Shebata - Bourabia - Nayar (tester) - Losada - Menga - Hazurov
Opstelling Lierse 2 helft: Sels - Abou - Frans - Lambot - Taore (jeugdacademie Mali) - Wils - Bruno - Vercauteren - Hairemans - Yasser (tester) - Wanderson

Opstelling Lierse 1 helft: Goris - Farag (46' De Jonghe) - Lambot - Frans - Magdy (tester) (46' Traore (jeugdacademie Mali)) - El Mouden ( Jeugdacademie Mali) - Diamonde (jeugdacademie Mali) (46' Wils) - Losada (46'Bruno (tester)) - Vercauteren (46' Hairemans) - Moussa ( jeugdacademie Mali) - Wanderson (46' Yasser)

Opstelling Lierse: Goris - De Jonghe - Frans (35' Magdy (tester)) - Lambot (46' Diamonde(jeugdacademie Mali)) - Traore (jeugdacademie Mali) - Hairemans - Wils - Losada (60'Bruno (tester)) - Wanderson - yasser (tester) (85' Moussa (jeugdacademie Mali)) - Vercauteren (75' El Mouden)

Opstelling Lierse:Goris-Farssi(67'Bruno)-Losada(80'Annab)-Jaager(67'Traoré)-Wils(83'Diomandé)-Lambot-Saidi(62'Ghaly)-Bourabia(83'Magdy)-Gano(62'(Yasser)-Wanderson(46'Menga)-De Jonghe(46'Farag)

Opstelling Lierse:Goris-Karami-Vercauteren-Losada-Ghaly-Wils-Saidi-Farag-Bourabia-Gano-Wanderson
Vervangingen:64'SwinkelsGhaly 64'Menga  Gano 75'Hairemans Wils 75'BrunoBourabia 80'Lambot Saidi 85'De Jonghe -Losada 
 
Opstelling Lierse:Pauwels-Swinkels-Hairemans-Annab-De Jonghe-Menga-Yasser-Van der Heyden-Vercauteren-Lambot
Vervangingen:46'Pauwels Verheyen  59'Van Der Heyden Sols  70'Yasser Gano  

Opstelling Lierse:Berezovsky-De jonghe-Swinkels-Lambot-Jaager-Ghaly-Hairemans-Bourabia-Farssi-Hazurov-Menga                                Vervangingen:46'Hazurov  Wanderson 69'Farssi  Vercauteren 69'Hairemans  Losada 73'Bourabia  Wils 73'Jaager  Magdy 73'Swinkels  Corstjens 

Opstelling Lierse:Berezovsky-Swinkels-Jaager-Saidi-Farag-Vercauteren-Wils-Ghaly-Farssi-Losada-Menga                                      Vervangingen:67'Vercauteren Wanderson 74'Wils Lambot 85'Farssi De Jonghe 85'MengaHazurov 87'Swinkels Corstjens 

Opstelling Lierse: Goris,Magdy, Bruno, Hairemans,Corstjens, Frans,Lambot,Berg Carvalho Hazurov, Bourabia, Wanderson
Vervangingen:75'Hairemans Annab  75'Lambot Sols  80'Frans Augustynen

Jupiler Pro League 2013-14 : Reguliere competitie 

Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Saidi - Jääger - Farag - Ghaly - Wils - Losada  - Menga  - Farrsi - Vercauteren                                Vervangingen: 66' Wils  Bourabia  - 75' Farssi  Wanderson  - 82' Vercauteren  Hazurov  

Opstelling Lierse: Goris - Swinkels  - Saidi - Jääger - Farag - Ghaly - Wils - Losada - Menga - Farrsi - VercauterenVervangingen: 75' Ghaly  Lambot  - 61' Farrsi  Bourabia  Hazurov - 45' Vercauteren  

Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Farssi - Losada - Ghaly - Jääger - Wils  - Saïdi - Farag - Bourabia - Menga Vervangingen: 46' Hazurov   Farssi  - 90' Vercauteren  Menga  
 
Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Farssi - Losada  - Ghaly - Jääger - Wils - Saïdi - Farag - Bourabia - Menga Vervangingen: 77' De Jonghe  Farssi  - 90' Corstjens  Lozada  - 77' Lambot Wils  
Opstelling Lierse: Goris - Swinkels - Losada - Ghaly  - Jääger - Wils - Saïdi - Farag  - Bourabia - Vercauteren - Menga<br/ >Vervangingen: 79' Lambot  Vercauteren  - 60' Wanderson  Menga  
Opstelling Lierse: Goris - Jaager - Saidi - Corstjens - Farag - Ghaly - Bourabia - Wils - Vercauteren - Lozada - MengaVervangingen: '72 Wanderson  Vercauteren  - '85 Lambot   Menga  
Opstelling Lierse: Goris - Jaager - Saidi - Corstjens - Farag - Wils - Bourabia - Ghaly  - Vercauteren - Menga - WandersonVervangingen: '56 Diomande  Vercauteren  - '69 Van Der Heyden  Menga  
Opstelling Lierse: Goris  - Farag  -Swinkels - Saidi - Jaager - Ghaly  - Bourabia -Wils - Vercauteren - Hazurov  - WandersonVervangingen: 46' Hoefkens  Jaager  - 59' Watt Hazurov  - Corstjens  Farag  
Opstelling Lierse: Goris - Jaager - Swinkels - Saidi  - Farag - Ghaly  - Bourabia - Wils - Losada - Watt - WandersonVervangingen: 73' Losada  Menga  - 73'Wils  Diomande  - 81' Vercauteren Jaager  
Opstelling Lierse: Goris - Farag - Swinkels - Saidi - Jaager - Ghaly - Bourabia - Wils - Vercauteren - Losada - WandersonVervangingen: 63' Watt  Vercauteren  - 81' Menga Wanderson  - 91' Lambot  Bourabia  
Opstelling Lierse: Goris - Jaager - Saidi - Swinkels - Jaager - Ghaly - Wils - Bourabia - Losada - Vercauteren - WandersonVervangingen: 28' Menga  Bourabia  - 67' Hoefkens  Ghaly  - Farssi  Wanderson  
Opstelling Lierse Goris - Corstjens - Saidi - Swinkels - Jaager - Ghaly  - Losada - Wils  - Vercauteren - Yasser - WandersonVervangingen: 58' Menga  Yasser  - 60' Hoefkens  Jaager  - 79' LindhbergBruno  Vercauteren  
Opstelling Lierse: Goris - Farag - Frans - Hoefkens  - Traore - Lambot - Losada - Wils - Vercauteren - Menga - WandersonVervangingen: 74' Watt  Menga  - 83' Yasser  Wils  - 86' Farssi  Farag  
Opstelling Lierse: Goris - Traore - Hoefkens - Swinkels - Farag - Ghaly - Wils - Losada - Vercauteren - Menga - WandersonVervangingen: Watt   Wils  
Opstelling Lierse: Goris - Traore  - Hoefkens - Swinkels - Farag - Ghaly  - Wils  - Losada  - Vercauteren - Menga -WandersonVervangingen: 53' Watt  Vercauteren  - 53' Farssi  Farag  - 66' Saidi  Traore  
Opstelling Lierse: Goris  - Corstjens - Swinkels - Saidi - Hoefkens - Ghaly - Wils - Traore - Losada - Wanderson - Menga Vervangingen: 73' Lambot  Traore  - 78' Watt  Hoefkens  - 82' Menga  Bourabia  
Opstelling Lierse: Goris - Corstjens - Swinkels - Hoefkens - Saidi - Traore - Losada - Ghaly  - Wils - Wanderson - Menga   Vervangingen:64' Traore  Yasser  - Losada  88'Lambot  - Wils 73' Bourabia  

Opstelling Lierse:Goris-Corstjens-Swinkels-Saidi -Hoefkens-Wils-Bourabia-Ghayy-Wanderson-Watt-Losada
Vervangingen:67'Traore Ghaly  79'Lambot Wils  

Opstelling Lierse:Berezovsky-Hoefkens-Swinkels-Corstjens-Farag-Lambot-Ghaly-Wils-Bourabia-Losada-Watt
Vervangingen:71'Wanderson Watt 81'Menga Losada 
Opstelling Lierse:Berezovsky-Farag-Swinkels-Corstjens-Hoefkens-Wils -Lambot-Ghaly-Traore -Wanderson-Losada                                        Vervangingen:45'HazurovTraore  72'Bourabia  Wanderson  81'Yasser -Ghaly  
Opstelling Lierse:Berezovsky-Corstjens-Swinkels-Hoefkens-Jaager-Ghaly-Bourabia-Wils-Vercauteren-Hazurov-Losada                                      Vervangingen:27'Hoefkens Frans  68'Hazurov Watt  83' Vercauteren De Jonghe  
Opstelling Lierse:Berezovsky-Corstjens-Swinkels-Hoefkens-Jaager-Losada-Ghaly-Wils -Bourabia-Watt-Wanderson                   Vervangingen:Ghaly  Messouidi  Wils  Vercauteren   Wanderson  Hazurov  
Opstelling Lierse:Berezovsky-Corstjens-Swinkels-Hoefkens--Wanderson-Ghaly-Wils-Bourabia-Losada-Watt                                                                                                                                    Vervangingen:82'FransHoefkens37'VercauterenWandersonTraore90'+4Vercauteren 
Opstelling Lierse:Berzovsky-Corstjens-Swinkels-Saidi-Jaager-Bourabia-Wils-Ghaly-Diagne-Watt-LosadaVervangingen:73'Diamonde Wils 73'Menga Losada 82' Vercauteren Jaager 
Opstelling Lierse:Berezovsky-Corstjens-Swinkels-Hoefkens-Jaager-Wils-Bourabia-Ghaly -Losada-Watt-Diagne          Vervangingen:46'Messaoudi  Wils  87'Limbombe  Watt  89'Traore  Jaager  
Opstelling Lierse:Berezovsky-Jaager-Swinkels-Hoefkens-Corstjens-Messaoudi-Diagne-Losada-Wils-Bourabia-Watt         Vervangingen:67'Limbombe  Bourabia 85'Hazurov  Wils 89'Frans  Hoefkens 
Opstelling Lierse:Berezovsky-Corstjens-Swinkels-Hoefkens-Jaager-Messaoudi-Wils-Losada-Bourabia-Limbombe-Diagne                                                                                                                      Vervangingen:45'Wanderson Messaoudi 69'Watt Limbombe   87'Hazurov Diagne  10px 
Opstelling Lierse:Berezovsky-Corstjens-Hoefkens-Swinkels-Jaager-Messaoudi-Ghaly-Diagne-Bourabia-Watt-Limbombe                      Vervangingen:46'Wanderson Messauodi 64'De Jonghe Limbombe85'Hazurov Diagne 
Opstelling Lierse:Berezovsky-Traore-Messaoudi-Swinkels-De Jonghe-Losada-Ghaly-Wils-Bourabia-Limbombe-Diagne                                                                                                                                                          Vervangingen:46'Kamri Wils73'VercauterenBourabia 79'Frans Swinkels 
Opstelling Lierse:Berezovsky-Traore -Swinkels-Hoefkens-De Jonghe-Messaoudi-Ghaly -Losada-Wils-Wanderson-DiagneVervangingen:75'Bourabia Ghaly 75'Limbombe Wanderson 87'Tahiri Limbombe

Jupiler Pro League 2013-14 : Play Off 2

Groep A

Opstelling Lierse:Goris-De Jonghe-Swinkels-Messaoudi-Traore-Diamonde-Ghaly-Kasmi-Wanderson-Losada-Vercauteren<small>
Vervangingen:60'Ahmed Sayed Diomandé 62'Tahiri Vercauteren 85'Ayyoub Allach Ghaly                                                              

Opstelling Lierse:Berezovsky-De Jonghe-Messaoudi-Swinkels-Troaré-Kasmi-Tahiri-Ahmed Sayed-Losada-Wanderson-Bourabia
Vervangingen:46'Ghaly  Ahmed Sayed 75'Limbombe  Tahiri 90'+2 Diomandé  Kasmi

Opstelling Lierse:Berezovsky-De Jonghe-Messaoudi-Swinkels-Traorè-Diamondé-Kasmi-Losada-Bourabia-Wanderson-DiagneVervangingen:57'Tahiri Wanderson  75'Vets Diomandé  
                      

Opstelling Lierse: Berezovsky-De Jonghe-Messaoudi-Traoré-Swinkels-Kasmi-Ahmed Sayed-Tahiri-Losada-Ghaly-DiagneVervangingen:63'Benson Ahmad Sayed 76'Wanderson Tahiri 85'Badr De Jonghe

Opstelling Lierse: Berezovsky-Messaoudi-Badr-Jaager-De Jonghe-Ahmed Sayed-Diagne-Kasmi-Farssi-Wils-LosadaVervangingen:75'Wanderson  Wils 90'+1Vets Jaager 90'+4 Brik  Diagne

Opstelling Lierse S.K.:Berezovsky-Jaager-Badr-Messaoudi -De Jonghe-Kamri-Tahiri-Losada-Ghaly-Wanderson-DiagneVervangingen:28'Ahmed Sayed  Ghaly  42' Swinkels  Messaoudi  67'Diamondé  Tahiri

Beker van België 2013-14 

Opstelling Lierse: Goris-Corstjens-Hoefkens-Saidi-Farag-Ghaly-Diomande-Bourabia-Vercauteren-Wanderson-WattVervangingen:68'Hazurov  Vercauteren 77'Bruno  Diomande 82'Farssi  Farag

Opstelling Lierse:Berezovsky-Swinkels-Berg Carvalho-Yasser-Wils-Lambot-Traoré-Saidi-Farag-Wanderson-MengaVervangingen:69'Losada  Berg Carvalho 76'De Jonghe  Wanderson 106'Hoefkens  Saidi

Topschutters 

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 2013/14